ВОР — аббревиатура, может означать:

 Великая Октябрьская революция
 Ведомость объёмов работ
 «Вождь Октябрьской революции» (татуир.)
 Вторичный ореол рассеяния (геол.)

См. также 
 Вор (значения)
 ВАР